Gordania är ett släkte av kräftdjur. Gordania ingår i familjen Stegocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Gordania